Малое Юрьево — название нескольких населённых пунктов:
 Малое Юрьево — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Малое Юрьево — деревня в Хотынецком районе Орловской области.